Knight Moves ist
 ein Science-Fiction-Roman von Walter Jon Williams, siehe Knight Moves (Roman) 
 ein Film von Carl Schenkel, siehe Knight Moves – Ein mörderisches Spiel